Рондель — геральдичний знак у формі кола, розпізнавальний знак військового літака
 Рондель — давньофранцузька віршова форма
 Рондель — різновид каструлі, що має одну ручку
 Рондель — діалектна назва (Західна Україна) сковороди
 Рондель — тип старовинного кинджала

Див. також 
 Röndell